Фадий (Fadius) е име на римската фамилия Фадии.

Известни с това име:
 Тит Фадий, народен трибун 57 пр.н.е.
 Квинт Фадий Гал, освободен, баща на Фадия
 Луций Фадий Руфин, суфектконсул 113 г.
 Гай Фадий Руф, суфектконсул 145 г.

Жени:
 Фадия, първата съпруга на Марк Антоний и има няколко деца с него